Евге́ний Стано́йков Йорда́нов (; 4 февраля 1978, Кюстендил) — болгарский футболист, нападающий.

Карьера 
Начинал карьеру в команде из родного города «Велбажд». Дважды отдавался в аренду — в «Вихр» и варненский «Спартак». В 2001 перешёл в «Пирин». Затем с 2002 по 2003 год играл за «Македонску Славу», а в 2003 стал игроком софийского ЦСКА. В составе армейского клуба Йорданов стал чемпионом Болгарии. В 2005 году его купил российский «Амкар». В чемпионате России он дебютировал 21 августа в матче против «Рубина», выйдя на замену на 78-й минуте Андрею Кобенко. Всего в первом сезоне Йорданов сыграл 5 матчей. В 2006 он провёл 4 встречи в Премьер-лиге и 1 в Кубке. По окончании сезона «Амкар» отдал его в аренду в софийский ЦСКА, а в 2007 продал в клуб «Марек». С 2008 по 2009 Йорданов вновь выступал за ЦСКА, а с 2009 по 2010 и с 2010 по 2011 год играл в «Вихрене» и «Берое», после чего завершил карьеру. В 2014 вернулся в «Марек».

Достижения 
 ЦСКА
 Чемпион Болгарии (2): 2004/05, 2007/08
 Обладатель Суперкубка Болгарии: 2008

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Велбажд»
Игроки ФК «Спартак» Варна
Игроки ФК «Пирин» Благоевград
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Марек»
Игроки ФК «Вихрен»
Игроки ФК «Берое»